Huish (Teignbridge), Devon (Tedburn St. Mary)
 Huish (Torridge), Devon (Dolton)
 Huish (North Devon), Devon (Instow)
 Huish (Wiltshire)
 Huish Champflower, Somerset
 Huish Episcopi, Somerset
 North Huish, Devon
 South Huish, Devon
 Gorhuish, Devon
 Melhuish, Devon
 Woodhuish, Devon
 Huish (Sedgemoor) in Burnham-on-Sea and Highbridge
 Huish (West Somerset) in Nettlecombe
 Rodhuish, Somerset
 Hardenhuish, Wiltshire
 Huish Park 
 Justin Huish